Michael Klahr ist der Name folgender Personen:

* Michael Klahr der Ältere (1693–1742), deutscher Bildhauer
 Michael Klahr der Jüngere (1727–1807), deutscher Bildhauer